Пресидио има више значења:
 Округ Пресидио (Тексас)
 Пресидио (Тексас)